Hudson Yards is een geografisch gebied in het westelijk gedeelte van het New Yorkse stadsdeel Manhattan, en kan naar het volgende verwijzen:
 Hudson Yards (stedenbouwkundig project), het grootschalig stedenbouwkundig project gesitueerd boven de West Side Yard
 Hudson Yards (wijk), een wijk in Manhattan

Parken 
 High Line, een park dat aangelegd is op een voormalige verhoogde spoorlijn die onder andere onder Hudson Yards 10 doorloopt en het westelijk gedeelte van Hudson Yards omwikkelt
 Hudson Park en Boulevard, een project dat onder andere bestaat uit het Bella Abzug Park, een park in de wijk Hudson Yards dat drie blokken en een paar straten beslaat

Gebouwen 
Hudson Yards kan ook verwijzen naar de volgende gebouwen ontwikkeld door Related Development:
 10 Hudson Yards
 15 Hudson Yards
 30 Hudson Yards
 35 Hudson Yards
 50 Hudson Yards
 55 Hudson Yards

of de gebouwen:
 3 Hudson Boulevard, een gebouw ontwikkeld door Joseph Moinian buiten de Hudson Yards-ontwikkeling maar binnen de wijk Hudson Yards
 Manhattan West, een ander grootschalige ontwikkeling door Brookfield Properties ten oosten van de ontwikkeling van Hudson Yards
 The Spiral (New York), een gebouw ontwikkeld door Tishman Speyer binnen de wijk Hudson Yards

Vervoer 
 34th Street-Hudson Yards, een metrostation dat door lijn 7 en zijn spitsdienst wordt bediend
 West Side Yard, een rangeerterrein van Long Island Rail Road